Fişek ist der Familienname folgender Personen:

 Hayrullah Fişek (1885–1975), türkischer Militär und Politiker
 Nusret Fişek (1914–1990), türkischer Arzt und Menschenrechtler